Чемальский район или аймак () — административно-территориальная единица и муниципальное образование (муниципальный район) в составе Республики Алтай Российской Федерации.

Административный центр — село Чемал.

География 
Район расположен в северной части Республики Алтай в горно-степной зоне Северного Алтая в системе малых горных рек, притоков Катуни, охватывает части хребта Иолго и Семинского хребта.

История 
Чемальский район является самым молодым районом Республики Алтай. Он был образован в 1992 году, в ходе административно-территориальной реформы, в результате разделения Шебалинского района.

До этого момента район был несколько раз реорганизован:
 В 1922 году была образована Ойротская автономная область с центром в Улале; в область первоначально входило 24 волости. В 1923 году произошло укрупнение волостей, в Чемальскую волость (с. Чемал) вошли Бешпельтирская, Чемальская волости, из Салдамской волости — села Эдиган, Канзара, Куюс, Бешпельтир-Турук, Бийка, Чебо, Икужой, из Имеринской волости — села Ингурек и Верх-Куюм. На заседании Ойротского облисполкома от 16 сентября 1924 года укрупненные волости области переименованы в аймаки.
 Постановлением ВЦИК от 10 апреля 1933 года Чемальский аймак был переименован в Эликманарский.
 Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 30 марта 1962 года Майминский и Эликманарский районы объединены в Майминский район.
 На основании постановления Президиума Верховного Совета Республики Алтай от 26 августа 1992 года вновь образован Чемальский район (выделен из Шебалинского).

Население 

Согласно прогнозу Минэкономразвития России, численность населения будет составлять:
 2024 — 10,97 тыс. чел.
 2035 — 11,84 тыс. чел.

Муниципально-территориальное устройство 
В Чемальском районе 19 населённых пунктов в составе семи сельских поселений:

Экономика 

На границе Чемальского и Шебалинского районов расположено Ороктойское месторождение мрамора. Мраморы голубовато-серые и пестроцветные, розовато-лиловые, мелкозернистые, хорошо полируются. Ороктойский мрамор активно добывался в 30-е годы XX столетия и поставлялся на строительство Московского метрополитена. В районе развиваются коневодство, садоводство, сбор лекарственно-технического сырья. Лесозаготовка и деревопереработка в районе отсутствует, поскольку доступ к делянкам ограничен отсутствием автодорог и высокогорьем. Частные пилорамы работают на давальческом сырье, удовлетворяя потребности местного населения в сыром материале, лесосушилок в районе нет.

Мясо-молочное животноводство прекратило существование с реорганизацией совхозов, это произошло в начале 1990-х годов. В настоящее время, ввиду низкого уровня жизни населения района, даже выпас личного скота не поставлен на должный уровень. Коневодством, как высокорентабельным видом бизнеса, занимаются многие крестьянско-фермерские хозяйства, каждое из которых содержит от 50 до 200 голов. Мараловодческие хозяйства приведены в упадок по причине низких цен на продукцию, панты и гематоген закупаются по очень низким ценам. При этом держать стадо менее 250 голов не рентабельно. Пчеловодство слабо развито, поскольку в условиях гор содержание пчелосемей недешево, а цены на горный мед перебивает Алтайский край, где стоимость 1 кг продукции ниже в 2 — 2,5 раза.

В советское время в совхозах Чемальского района вызревали груши, яблоки и другие плодовые. После реорганизации совхозов, совхозные сады пришли в упадок и сейчас частично уничтожены.

Запрет на свободную реализацию мяса с подворья создал серьёзную проблему для жителей района. Закуп КРС, коней производят мясоперерабатывающие комбинаты Алтайского края и Кемеровской областей. В 2010 году в районе начал работу первый пищевой комбинат со своим убойным цехом. Его продукции хватает для реализации в районе, а также для приезжих оптовиков.

СМИ 
В районе издаются две газеты: принадлежащий районной администрации «Чемальский вестник» и независимый «Деловой Чемал».

Туризм 

Как и Майминский, Чемальский район является одним из наиболее освоенных в туристском плане, благодаря своей доступности, благоприятными климатическими условиями, уникальному живописному ландшафту и культурно-историческим объектам. Число туристов, ежегодно посещающих район, превышает численность местного населения в десятки раз. Но и при этом туристический потенциал района далеко не исчерпан. Есть широкие возможности для развития экологического и этнографического туризма, массового и лечебно-оздоровительного отдыха.

В последние годы в районе активно развивается сеть автодорог,  в 2010 году асфальт положен от Аскатского моста до села Анос. Стремительно развивается спортивный, экскурсионный, профессионально-деловой, фестивальный туризм, а также сельский или зелёный туризм, когда отдыхающие размещаются в частных домах местных жителей. Туризм, как организованный, так и «дикий», отрицательно сказываться на состоянии окружающей природной среды. В последнее время районная администрация пытается регулировать антропогенную нагрузку на некоторые природные объекты района.

Туристическая отрасль оказывает все большее влияние на уровень жизни населения. Создаются новые рабочие места в туристических комплексах, растет востребованность в строительных и транспортных услугах. Жители многих сёл обеспечивают санатории и турбазы экологически чистыми продуктами, занимаются изготовлением сувенирной продукции, содержат лошадей, которых летом сдают в аренду на турбазы или непосредственно в прокат туристам.

В многочисленных туркомплексах и базах отдыха, расположенных преимущественно вдоль Катуни, предлагаются разнообразные экскурсии по тематическим маршрутам, автомобильные, пешие и конные туры. Течение Катуни на этом участке не такое бурное как в верховьях, хотя есть серьёзные пороги разной категории сложности, что позволяет организовывать сплавы с инструкторами для туристов с разной степенью подготовки, в том числе для абсолютных новичков.

Достопримечательности 
 Чемальская ГЭС;
 Каракольские озёра;
 Ороктойская пещера;
 Урочище Че-Чкыш;
 Серебряный источник;
 Голубые озёра;
 Юрта Белого Шамана;
 Каракокшинская пещера;
 Музей естественной истории «Палеопарк».
 Центр ездового собаководства "Большие Коты"
 Музей алтайского быта

Территория района имеет значительное историко-культурное наследие. Сотнями объектов представлены археологические памятники, преимущественно в долине Катуни. Это стоянки древнего человека, курганные захоронения тюркского и скифского (Тянгыс-тыт, Чолтух, Кок-Эдиган) периодов, памятники наскальной живописи (петроглифы) и др. Интересными памятниками являются усадьба известного художника Г. И. Чорос-Гуркина в селе Анос, а также первенец электроэнергетики Алтая — Чемальская ГЭС.

См. также 
 Административное деление Республики Алтай

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Чемальского района
 Газета Чемальский вестник
 
 Схема транспортной инфраструктуры Чемальского района
 Каталог организаций Чемальского района